Ни́жний Куркужи́н () — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Образует муниципальное образование «сельское поселение Нижний Куркужин», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено в западной части Баксанского района, в долине реки Куркужин. Находится в 20 км к северо-западу от районного центра Баксан и в 48 км к северо-западу от Нальчика. 

Общая площадь территории сельского поселения составляет — 55,59 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Верхний Куркужин на юге, Малка на западе, Куба-Таба на северо-западе и Исламей на юго-востоке.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф местности преимущественно холмистый, со средневысотные хребты тянущиеся в разные стороны. Практически всё население села расселено в долине реки Куркужин.  Средние высоты составляют 630 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты достигают 850 метров. Перепады относительных высот составляют около 300 метров.

Гидрографическая сеть представлена бассейном реки Куркужин. К западу от села в неё впадает правый приток Матхука. К востоку от села протекают реки Коблаго, Кошхо и Шипхоко, впадающие в Куруко. Куруко являющийся главным левым притоком Куркужина, сливается с ней в северной части села. 

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +9,0°С, и колеблется от средних +21,0°С в июле, до средних −3,5°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 750 мм, основная часть из которых выпадает в период с апреля по июль.

История 
Постоянные поселения на месте современного села существуют со времён Средневековья. 

Начало нынешнему селение было дано в 1850 году, когда кабардинский вуорк (дворянин) — Али Конов, со своими людьми переселился в среднее течение реки Куркужин. До 1840 года, аул Коново располагался выше современного города Кисловодск, в долине реки Аликоновка, в гидрониме которого сохранилось имя Али Конова. Оттуда они сначала переселились на правый берег реки Баксан, к подножью горного массива Махогапс, чуть ниже села Атажукино II. А затем уже в долину реки Куркужин.

Ранней весной 1851 года сыновья Алия — Кургоко, Исмель, Барак и Мухамет (со своим аулом в числе 30 дворов) переселились на солнечную сторону реки Куркужин. После смерти Али Конова, правителем аула братья избрали среднего сына — Исмеля. 

В 1865 году в ходе Земельной реформы Кабарды и программы по укрупнению кабардинских аулов, в состав аула Конова были включены мелкие родовые аулы расположенные выше по течению реки Куркужин, наиболее крупным из которых был аул Абезиваново. 

До начала Октябрьской революции в селе имелись — 4 водяные мельницы, черепичный завод, магазины, хлебопекарни и т. д.

В марте 1920 года от аула Конова был обратно отделён аул Абезиваново.

В июне 1920 года с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа Коново, как и все другие кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате селение Коново было переименовано в Нижний Куркужин, а Абезиваново в Верхний Куркужин.

В 1926 году в бывшей усадьбе дворян Коновых была открыта первая светская школа, для начального образования. 

В советские годы в селе функционировали два крупных многоотраслевых колхоза — «имени Молотова» и «имени Андреева». Позже объединённые в колхоз имени ХХ партсъезда.

В 1992 году Нижне-Куркужинский сельсовет был реорганизован и преобразован в Нижне-Куркужинскую сельскую администрацию. В 2005 году Нижне-Куркужинская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Население 

Плотность —  чел./км2

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Администрация сельского поселения Нижний Куркужин — село Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 185.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Нижний Куркужин. Состоит из 7 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Пшихачев Руслан Мухамедович.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Нижний Куркужин. Состоит из 11 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Пшихачев Руслан Мухамедович.

Образование 
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 — ул. Октябрьская, 240.
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 «имени З.А. Нырова» — ул. Октябрьская, 277.
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 — ул. Заречная, 61.
 МДОУ Начальная школа Детский сад (при школе № 4) — ул. Октябрьская, 277 «а».
 МКОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.К. Кипова» — ул. Октябрьская, 240 «а».

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Октябрьская, 179.

Культура 
 МКУ Сельский Дом Культуры — ул. Октябрьская, 344.
 Физкультурно-оздоровительный комплекс

 Общественно-политические организации
 Адыгэ Хасэ
 Совет Старейшин
 Общественный совет села
 Советов ветеранов труда и Великой Отечественной войны и др.

Ислам 
В селе действуют две мечети:
 Верхняя мечеть — ул. Октябрьская, 108.
 Нижняя мечеть — ул. Октябрьская, б/н..

Экономика 
Главную роль в экономике села играет животноводство. 

Основные бюджетообразующие предприятия сельского поселения:
 ООО «Одеон»
 ООО «Фортуна»
 ООО «Кумыш»

Улицы 
На территории села зарегистрировано 11 улиц:

Известные уроженцы 
 Хуранов Бати Лукманович — кабардинский общественный и политический деятель, просветитель. 
 Пшихачев Шафиг Ауесович — религиозный и общественный деятель.
 Кипов Мухамед Темирканович — художник, заслуженный деятель культуры РФ.

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Нижний Куркужин

Примечания 

Населённые пункты Баксанского района
Муниципальные образования Баксанского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии